

Patronyme

 Claude-Ignace Brugière de Barante (1745-1814), administrateur français ;
 Prosper de Barante (1782-1866), son fils, administrateur, homme politique, historien et académicien français ;
 Prosper-Claude-Ignace-Constant Brugière de Barante (1816-1889), son fils, administrateur et homme politique français.

Toponyme

 Château de Barante, château français du Puy-de-Dôme.